Four on the Floor, sorti le  au Royaume-Uni, est le deuxième album du groupe de rock Juliette and the Licks.

Listes des chansons 
 Smash and Grab
 Hot Kiss
 Sticky Honey
 Killer
 Death of a Whore
 Purgatory Blues
 Get Up
 Mind Full of Daggers
 Bullshit King
 Inside The Cage
 Are You Happy? (chanson bonus - États-Unis)
 Lucky For You (chanson cachée - États-Unis)

Album de punk rock américain